Radó István (1891–1972) filmújságíró, dramaturg
 Radó István (1919–1973) újságíró, fogtechnikus

Jegyzetek